Села:
 Шпичинці — Житомирська область, Бердичівський район
 Шпичинці — Хмельницька область, Деражнянський район
 Шпичинці — Хмельницька область, Хмельницький район